Proclus kan avse:

Proklos (410–485), en nyplatonsk filosof
Patriark Proclus av Konstantinopel, en patriark av Konstantinopel